Сишань — китайский топоним.

Горы 
 Сишань (горы, Пекин) (西山) — горы на северо-западе Пекина
 Сишань (горы, Куньмин) (西山) — горы на западе Куньмина

Административные единицы 
 Сишань (Уси) (锡山区) — район городского подчинения городского округа Уси провинции Цзянсу
 Сишань (Куньмин) (西山区) — район городского подчинения городского округа Куньмин провинции Юньнань